Das Pilot Pen Tennis 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in New Haven. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 16. bis 24. August 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)